Frente Popular (Chili) - coalitie van (centrum-)linkse politieke partijen in Chili
 Volksfront (Spanje) (Spaans: Frente Popular) - samenwerkingsverband van centrum- en linkse partijen in Spanje